Le hérisson est une pâtisserie originaire de la région Rhône-Alpes. C'est une tarte sucrée recouverte d'une ganache au chocolat noir dans laquelle sont créées des épines en volume inspirée du hérisson.

Pâtisserie française